Garzê bezeichnet:

* Garzê (甘孜藏族自治州), autonomer Bezirk der Tibeter in der chinesischen Provinz Sichuan
 Garzê (Kreis) (甘孜县), Kreis im gleichnamigen autonomen Bezirk in der chinesischen Provinz Sichuan
 Garzê (Großgemeinde) (甘孜镇), Großgemeinde im gleichnamigen Kreis in der chinesischen Provinz Sichuan
 Garzê (Tongren) (瓜什则乡), Gemeinde im Kreis Tongren in der chinesischen Provinz Qinghai